Rengeteg (2003) Fliegauf Bence filmje
 Rengeteg – Mindenhol látlak (2021) Fliegauf Bence filmje
 Rengeteg (2011) a Thy Catafalque együttes albuma
 Rengeteg magyar együttes

Jegyzetek